Free agent – sportivo il cui contratto è scaduto o in scadenza, libero di firmare per la squadra che desidera
 Free Agent – album del 2011 di Joell Ortiz
 Free Agent – romanzo di Jeremy Duns del 2009
 FreeAgent – software di contabilità

Pagine correlate 
Free Agents